Suraj steht für:

 Suraj (Vorname), indischer männlicher Vorname
 Suraj (Oman), Dorf im Gouvernement Maskat in Nord-Oman 

Siehe auch:
 Suray
 Surrey